Battaglia di Mitilene (427 a.C.), tra Atene e Mitilene
Battaglia di Mitilene (406 a.C.), tra Atene e Sparta
Battaglia di Mitilene (1457), tra Stato Pontificio e Impero ottomano